Кекели́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кекелидзе, Владимир Димитриевич (род. 1947) — советский и российский физик, заместитель директора ОИЯИ, член-корреспондент РАН (2019).
 Кекелидзе, Зураб Ильич (род. 1949) — директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор.
 Кекелидзе, Корнелий Самсонович (1879—1962) — советский учёный, литературовед, академик АН Грузинской ССР (1941), один из основателей Тбилисского университета (1918), профессор, в 1942—1949 годах — директор института грузинского литературы им. Ш. Руставели.
 Кекелидзе, Михаил Ермолаевич (1921—1974) — баскетболист, мастер спорта, заслуженный тренер.
 Кекелидзе, Михаил (род. 1974) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Кекелидзе, Нодар Проклевич — физик, академик АН Грузии.
 Кекелидзе, Прокл Леварсович — литератор.
 Кекелидзе, Теймураз Мерабович (род. 1965) — боксёр.

Примечания